Hearts and Minds – film documentario diretto da Peter Davis (1974)
 Hearts and Minds – serie televisiva di Channel 4 (1995)
 Hearts and Minds – album discografico di Susannah McCorkle (2000)
 Hearts and Minds – album discografico di Seth Lakeman (2010)